Антуан II де Крой (; ок. 1541 — 5 мая 1567, Париж), принц Порсеанский — французский государственный деятель, пэр Франции.

Сын Шарля де Кроя, графа де Порсеан, и Франсуазы д'Амбуаз, дамы де Ренель.

Франциск II жалованной грамотой в октябре 1560 возвел сеньорию Ренель в ранг маркизата для Франсуазы д'Амбуаз и Антуана II (зарегистрировано парламентом 3 декабря).

4 июня 1561 графство Порсеан было возведено в ранг княжества.

Стал по праву жены графом д'Э и пэром Франции; принес в этом качестве присягу в Парижском парламенте 12 августа 1566.

Примкнул к группировке принца Конде, участвовал в первой религиозной войне и храбро сражался в битве при Дрё.

Умер в Париже от горячки.

Семья 

Жена (4.10.1560): Екатерина Клевская (ок. 1548—1633), графиня д'Э, принцесса де Шато-Рено, дочь Франсуа I Клевского, герцога Неверского, и Маргариты де Бурбон. Вторым браком вышла за герцога Генриха I де Гиза.

Детей не оставил. Маркизат Ренель перешел к сыну Франсуазы д'Амбуаз от первого брака Антуану де Клермон д'Амбуазу, убитому своим родственником «храбрым Бюсси» во время резни Святого Варфоломея. Отец Бюсси претендовал на маркизат Ренель и вел тяжбу за него с Антуаном, своим двоюродным братом.

Владения дома де Крой во Франции вернулись к главе старшей линии Филиппу III де Крою.

Примечания

Литература 

 , p. 639 
  
 , pp. 28—29 
 Francquen Ch. J. de. Croy, p. 12 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 
 , p. 573
 

Дом де Крой
Пэры Франции
Участники Религиозных войн: Протестанты